Sëlz (plaats), een plaats in de Luxemburgse gemeentes Bettendorf en Tandel.
 Selz (rivier), een rivier in Duitsland.
 Seltz,  Duits: Selz, een gemeente in de Elzas; zie ook proosdij Seltz.
 Sedlec, Duits: Selz, een plaats in Tsjechië.
 Seille, Duits: Selz, een rivier in Frankrijk.
 Otto Selz, Duits psycholoog